Бурцевка — название населённых пунктов в России:

 Бурцевка — деревня в Дуванском районе Башкортостана.
 Бурцевка — деревня в Мантуровском районе Курской области.

См. также 
 Бурцев
 Бурцево
 Бурцевская